BVDN steht für:
 Berufsverband Deutscher Nervenärzte, deutscher Berufsverband der Nervenärzte
 Bolsa de Valores de Nicaragua, einzige Börse in Nicaragua

Abkürzung